Dobronrawow () ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Wiktorowitsch Dobronrawow (* 1961), russischer Schauspieler 
 Iwan Fjodorowitsch Dobronrawow (* 1989), russischer Schauspieler
 Nikolai Nikolajewitsch Dobronrawow (* 1928), russischer Dichter